Банса() — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом.
Ла-Банса-і-Форнулс() - муніципалітет, розташований в Автономній області Каталонія, в Іспанії.